The Evening Hour steht für:

 The Evening Hour (Film),  US-amerikanischer Film von Braden King (2020)
 The Evening Hour (Roman), Roman von Carter Sickels (2012)
 The Evening Hour, US-amerikanische Zeitung, später The Norwalk Hour